Eparchia di San Nicola di Chicago, della Chiesa greco-cattolica ucraina
Eparchia di San Tommaso Apostolo di Chicago, della Chiesa cattolica siro-malabarese